WMAV steht für:
 WMAV-FM
 Flughafen Muar (ICAO-Code), Flughafen von Muar, Johor, Malaysia

Abkürzung